Соревнования в гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года прошли с 1 по 8 августа. Соревнования по гребному слалому прошли в олимпийском парке Сегр с 1 по 2 августа, а в гребле на гладкой воде на Олимпийском канале Кастельдефелс с 3 по 8 августа.

На Олимпийских играх 1992 года, в программу соревнований вернулся гребной слалом, впервые представленный на Олимпийских играх 1972 года.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Гладкая вода

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Ссылки